Geološka depresija, dio površine Zemlje ispod razine mora.
 Depresija (meteorologija), pojam u meteorologiji, stanje vezano s ciklonom.
 Klinička depresija, poremećaj raspoloženja.
 Depresija (ekonomija), pojam u ekonomiji.
 Velika depresija, globalna ekonomska kriza koja je trajala od 1929. do oko 1939.
 Depresija (astronomija), u astronomiji, je položaj nebeskog tijela ispod neke vodoravne ravnine, a posebno depresija obzora ili horizonta. Izražava se kutom.